Косте́л Пресвятої Трійці — культова споруда, парафіяльний римо-католицький храм у смт Товстому Тернопільської області України.

Відомості 
Місцева парафія була заснована 1717 року завдяки родині Лосів. У 1741 році тут збудували мурований костел, який було освячено 1871 року під титулом Пресвятої Трійці. Наприкінці цього століття чисельність вірних в парафії, яка охоплювала понад десяток сусідніх сіл, перевищила три тисячі.

Перед І світовою війною відбулась реконструкція парафіяльного храму за проєктом Теодора Таловського (за іншою інформацією — Яна Зубжицького). У 1932 році костел повторно освятили. Парафія тоді налічувала менше тисячі вірян, які проживали також у десятку сусідніх сіл та мала три філіальні каплиці, у тому числі в Антонові.

Після ІІ світової війни храм втратив вежу та використовувся як пологовий будинок та будинок культури. Після повернення у 2000-х роках святиня у Товстому отримала титул св. Анни.

Костел та місцевих парафіян обслуговували отці-домініканці (орден Братів Проповідників) із парафії Матері Божої Святого Розарію у Чорткові, а тепер - дієцезіальні священники із парафії св. Станіслава єп. мч. у Заліщиках.

Джерела 
 Товсте. Костел Пресвятої Трійці  // Костели і каплиці України.

Монастирі домініканців
Товсте (смт)